Cette liste recense les éléments du parc de Z 27500, ou ZGC, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Les numéros manquants n'ont jamais été construits.

Deux engins sont accidentés :
 la Z 27673/4 qui a heurté , entre Gaillefontaine et Mathonville, le  ;
 la Z 27873/4 qui a heurté un arbre près de Saint-Aunès, tombé sur la voie à la suite d'un orage, le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF

Matériel roulant du TER
Automotrice SNCF
Automotrice 1500 V
Automotrice 25 kV
Train articulé
Z 27500
Matériel roulant du TER Auvergne-Rhône-Alpes
Matériel roulant du TER Bourgogne-Franche-Comté
Matériel roulant du TER Bretagne
Matériel roulant du TER Grand Est
Matériel roulant du TER Normandie